Insignium steht für:
 eine nicht-standardsprachliche Singularform von Insignien, siehe Insigne
 Insignium (Band), deutsche Black-Metal-Band

Siehe auch:
 Insignia